Западная конференция женской национальной баскетбольной ассоциации (ВНБА) состоит из шести команд, каждая из которых в настоящее время проводит по 34 матча в регулярном чемпионате каждого турнира, состав которой не претерпевает изменения с сезона 2010 года.

Текущий состав конференции

Бывшие команды конференции

Расформированы 
 Портленд Файр (2000—2002)
 Сакраменто Монархс (1997—2009)
 Хьюстон Кометс (1997—2008)

Сменили место дислокации 
 Юта Старз — Сан-Антонио Силвер Старз (2003) — Сан-Антонио Старз (2014) — Лас-Вегас Эйсес (2018)
 Детройт Шок (Восток) — Талса Шок (2010) — Даллас Уингз (2016)

Чемпионы Западной конференции 

 1997: В финале играли клубы из ВК
 1998: Кометс и Меркури
 1999: Хьюстон Кометс
 2000: Хьюстон Кометс
 2001: Лос-Анджелес Спаркс
 2002: Лос-Анджелес Спаркс
 2003: Лос-Анджелес Спаркс
 2004: Сиэтл Шторм
 2005: Сакраменто Монархс

 2006: Сакраменто Монархс
 2007: Финикс Меркури
 2008: Сан-Антонио Силвер Старз
 2009: Финикс Меркури
 2010: Сиэтл Шторм
 2011: Миннесота Линкс
 2012: Миннесота Линкс
 2013: Миннесота Линкс

 2014: Финикс Меркури
 2015: Миннесота Линкс
 2016: Миннесота Линкс
 2017: Миннесота Линкс
 2018: Сиэтл Шторм
 2019: Лос-Анджелес Спаркс
 2020: Лас-Вегас Эйсес
 2021: Лас-Вегас Эйсес

 Чемпионы НБА выделены жирным

Количество титулов победителя конференции 

 Миннесота Линкс (6)
 Финикс Меркури (4)
 Лос-Анджелес Спаркс (4)

 Хьюстон Кометс (3) (в 1998 году была переведена из Восточной конференции)
 Сиэтл Шторм (3)

 Лас-Вегас Эйсес (3)
 Сакраменто Монархс (2)

Положение команд в конференции по сезонам 

 И = Игр; В = Выигрышей; П = Поражений; П% = Процент выигранных матчей; 1, 2, 3, 4 = Выделены команды, вышедшие в плей-офф

Сезон 1997 года

Сезон 1998 года

Сезон 1999 года

Сезон 2000 года

Сезон 2001 года

Сезон 2002 года

Сезон 2003 года

Сезон 2004 года

Сезон 2005 года

Сезон 2006 года

Сезон 2007 года

Сезон 2008 года

Сезон 2009 года

Сезон 2010 года

Сезон 2011 года

Сезон 2012 года

Сезон 2013 года

Сезон 2014 года

Сезон 2015 года

Сезон 2016 года

Сезон 2017 года

Сезон 2018 года

Сезон 2019 года

Сезон 2020 года

Сезон 2021 года

Сезон 2022 года

Ссылки 
 

Женская национальная баскетбольная ассоциация